Порталегре може да се отнася за:
 Порталегре, град в Португалия
 Порталегре (окръг), окръг в Португалия
 Порталегре (община), окръг в Португалия

Вижте също 
 Порту Алегри, град в Бразилия